Warton hace referencia a:

Inglaterra 
 Warton (Fylde), Lancashire
 Warton (Lancaster), Lancashire
 Warton (Northumberland)
 Warton (Warwickshire)